Malcolm Hamilton kan syfta på:

* Malcolm Hamilton av Monea (död 1629), skotsk-irländsk ärkebiskop
 Malcolm Hamilton af Hageby (1635–1699), irländsk-svensk adelsman, friherre af Hageby
 Malcolm Hamilton (1825–1903), svensk greve och militär
 Malcolm Hamilton  (1855–1907), svensk greve och militär